Skällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skällsjö, sjö i Tranemo kommun, 
Skällsjön, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (14 ha)
Skällsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (61,7 ha)
Skällsjön (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Skällsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (13,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn